Рональд Джей Блюменталь (; род. , ), более известный как Рон «Бамблфут» Таль () — американский музыкант, гитарист-виртуоз, автор песен и продюсер.

Биография 
Рональд родился 25 сентября 1969 года в Нью-Йорке. В 1989-м году его демозапись заметил лейбл Shrapnel Records, который и издал его первые два альбома. Из-за конфликтов с лейблом Рональд создал собственную студию — Hermit Inc. Выступал и выпускал альбомы как Рон Таль и Бамблфут. С 2006 по 2014 - гитарист группы Guns N' Roses. В 2017 году присоединился к прогрессив-метал супергруппе Sons of Apollo, состоящую помимо него из бас-гитариста-виртуоза Билли Шихэна, барабанщика Майка Портного, клавишника Дерека Шериниана и вокалиста Джеффа Скотта Сото.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте
 Bumblefoot Facebook
 Bumblefoot Twitter
 Bumblefoot MySpace
 Bumblefoot YouTube
 Last.fm

Гитаристы США
Музыканты Guns N’ Roses
Хеви-метал-гитаристы США